Александр Васильевич Башминов (род. 7 мая 1978, Ибреси, Чувашская АССР, РСФСР, СССР) — российский баскетболист, играл на позиции центрового. В настоящее время является генеральным директором баскетбольного клуба «Парма».

Клубная карьера 

Александр Башминов — любимец пермских болельщиков, получивший от них прозвище «Башня». Сейчас Александр живёт с семьёй в Перми. Его до сих пор узнают на улицах и в магазинах, просят автографы и вместе фотографируются. Он никому не отказывает, за что пермяки его любят ещё больше. Имеет звание МС. В «Урал-Грейте» отыграл 7 сезонов.

С сентября 2012 года исполняет обязанности генерального директора БК «Парма» (Пермь).

Достижения 
ЦСКА
 Чемпион России: 1996/1997, 1997/1998, 2002/2003, 2003/2004.
«Урал-Грейт»
 Чемпион России: 2000/2001, 2001/2002.
«Спартак»
 Обладатель Кубка России 2010/2011.

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ПБК ЦСКА
 Профиль на сайте БК «Спартак»

Баскетболисты России
Игроки БК «Самара»
Игроки БК ПАОК
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Парма»
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетбольные функционеры России